«Э́дмонтон Ойл Кингз» () — юниорский хоккейный клуб, выступающий в Западной хоккейной лиге (WHL). Клуб расположен в городе Эдмонтон, провинция Альберта, Канада.

История 
Нынешний «Эдмонтон Ойл Кингз» — уже четвёртая команда WHL, базирующаяся в Эдмонтоне. Первой были «Ойл Кингз», существовавшие в 1950—1976 гг. и выигравшие два Мемориальных кубка (1963, 1966) и два чемпионства WHL (1971, 1972). Однако в 70-е годы посещаемость матчей команды стала падать, и это привело к переезду клуба в Портленд и превращению в «Портленд Уинтерхокс».

Попытка возродить «Эдмонтон Ойл Кингз» в 1978 г. оказалось неудачной — команда просуществовала лишь один сезон.

В 1996 г. молодёжный хоккей возвращается в Эдмонтон, но лишь на два сезона. В 1998 г. «Эдмонтон Айс» переезжает в Крэнбрук и получает название «Кутеней Айс».

В марте 2006 г. было объявлено о создании нового «Эдмонтон Ойл Кингз». Команда дебютировала в WHL в сезоне 2007/2008.

Награды и достижения

Командные 
 Скотти Манро Мемориал Трофи — победитель регулярного сезона Западной хоккейной лиги (2012)
 Кубок Эда Чиновета — победитель плей-офф Западной хоккейной лиги (2012, 2014)
 Мемориальный кубок — победитель Канадской хоккейной лиги (2014)
 Финалист Кубка Эда Чиновета (2013)

Личные 
WHL:
 WHL плюс/минус Эворд (лучший показатель плюс/минус) — Эштон Сотнер (2014)
 Брэд Хорнанг Трофи (за благородство и добропорядочность на льду) — Дилан Рак (2013)
 Ллойд Сондерс Мемориал Трофи (лучшему руководителю) — Боб Грин (2012, 2013)
 WHL плей-офф MVP — Лорен Броссои (2012), Гриффин Рейнхарт (2014)

Мемориальный кубок:
 Стэффорд Смайт Мемориал Трофи (самому ценному игроку) — Эдгарс Кулда (2014)
 Эд Чиновет Трофи (лучшему бомбардиру) — Хенрик Самуэльссон (2014)
 Джордж Парсонс Трофи (за благородство и добропорядочность на льду) — Кёртис Лазар (2014)

Игроки, выбиравшиеся на первом раунде драфта НХЛ 
 2010 — #23 Марк Песик (Баффало Сейбрз)
 2012 — #4 Гриффин Рейнхарт (Нью-Йорк Айлендерс)
 2012 — #27 Хенрик Самуэльссон (Финикс Койотис)
 2013 — #17 Кёртис Лазар (Оттава Сенаторз)

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Клубы Западной хоккейной лиги
Спортивные клубы Эдмонтона